Оку́ловский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — город Окуловка.

География 
Окуловский район расположен на Валдайской возвышенности в центральной части Новгородской области по левобережью реки Мста.

История 
До ликвидации губерний и образования областей в 1927 году:
в составе Новгородского уезда
 до 1708 года, Деревской пятины Земли Новгородской (присоединена к Московской Руси в 1478 году).
 С 1708 года в Ингерманландской губернии.
 С 1727 года в Новгородской губернии.

Окуловский район был образован в августе 1927 года и первоначально входил в состав Боровичского округа Ленинградской области. В состав района вошли следующие сельсоветы:
 из Боровичской волости Боровичского уезда: Варгусовский, Владычинский, Куракинский, Лунинский, Петровский
 из Локотской волости Валдайского уезда: Кривцовский, Перевозский, Тухильский, Хирикский
 из Маловишерского уезда:
 из Окуловской волости: Берёзовикский, Боровёнковский, Забродский, Заводский, Окуловский, Опеченский, Парахинский, Полищский, Тереблянский, Теребуновский
 из Сухловской волости: Копосовский, Новоэстонский.

В конце 1927 года Полищский с/с был переименован в Кулотинский.

25 июня 1928 года были образованы рабочие посёлки Кулотино, Окуловка и Парахино-Поддубье. В ноябре 1928 года были образованы Дерняковский, Кузнечевицкий, Перетенковский, Топорковски и Золотковский с/с. Копосовский с/с был переименован в Лапустинский, Куракинский — в Сосницкий, Опеченский — в Подберезский. Были упразднены Владычинский, Кривцовский, Лунинский, Петровский, Тереблянский, Тухильский и Хирикский с/с.

20 сентября 1931 года в состав Окуловского района вошёл Торбинский район (Веребьинский, Висленеостровский, Горушинский, Заборовский, Заручевский, Каѐвский, Казанский, Крутецкий, Лекаловский, Марконицкий, Мельницкий, Оксочский и Торбинский с/с).

1 января 1932 года в состав Окуловского района из упразднённого Угловского района были переданы Берёзовский, Большекрестовский, Боровенский, Иногощенский, Малокрестовский, Осиповский, Селищенский, Суховский и Угловский с/с. Одновременно Веребьинский, Горушинский, Заборовский и Марконицкий были переданы из Окуловского района в Маловишерский.

20 августа 1935 года из Крестецкого района в Окуловский был передан Белушкинский с/с.

9 ноября 1938 года был образован р.п. Угловка. Угловский с/с был упразднён.

8 августа 1939 года Берёзовский с/с был переименован в Известковый, а Боровновский — в Турбинный.

С образованием 5 июля 1944 года Новгородской области Окуловский район был включён в её состав.

8 июня 1954 года был образован Полищенский с/с. Упразднены Берёзовикский, Большекрестовский, Кузнечевицкий, Малокрестовский,
Мельницкий, Новоэстонский, Осиповский, Подберезский, Сосницкий и Суховский с/с.

18 сентября 1958 года был образован Большекрестовский с/с.

1 июня 1959 года были упразднены Перевозский и Теребуновский с/с. 9 апреля 1960 года упразднён Большекрестовский с/с. 17 января 1961 года упразднены Белушкинский и Дерняковский с/с.

1 февраля 1963 года Окуловский район был упразднён, а его территория вошла в Окуловский сельский район.

12 января 1965 года Окуловский район был восстановлен. В его состав вошли город Окуловка, р.п. Кулотино и Угловка, с/с Боровёнковский, Варгусовский, Висленеостровский, Заводский, Заручьевский, Званский, Золотковский, Известковый, Иногощенский, Каѐвский, Казанский, Крутецкий, Лапустинский, Лекаловский, Оксочский, Перетенковский, Полищенский, Топорковский, Торбинский и Турбинный. 14 апреля был образован Берёзовикский с/с.

16 декабря 1966 года был упразднён Казанский с/с и образован Горнешненский с/с.

6 января 1969 года из Окуловского района в Маловишерский был передан Оксочский с/с.

15 января 1973 года был упразднён Крутецкий с/с. 28 марта 1977 года упразднён Золотковский с/с. 14 августа 1979 года упразднён Горнешненский с/с. 4 октября упразднён Лекаловский с/с.

20 февраля 1981 года Иногощенский с/с был переименован в Озерковский.

11 февраля 1982 года был упразднён Варгусовский с/с. 18 октября 1989 года упразднён Лапустинский с/с. 10 августа 1994 года упразднён Заручевский с/с. 16 сентября упразднён Заводской с/с.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Окуловка, рабочие посёлки Кулотино и Угловка) проживают  % населения района.

Административно-муниципальное устройство 
В Окуловский район в рамках административно-территориального устройства входят 7 поселений как административно-территориальных единиц области, в том числе Окуловское с центром в городе районного значения Окуловка.

В рамках муниципального устройства, одноимённый Окуловский | (Россия)|муниципальный район]] включает 7 муниципальных образований, в том числе 3 городских поселения и 4 сельских поселения:

Областным законом от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ на территории района было образовано 8 поселений как административно-территориальных единиц области. 1 января 2006 года в рамках муниципального устройства Областным законом от 2 декабря 2004 года N 355-ОЗ на территории муниципального района было образовано 8 муниципальных образований: 3 городских и 5 сельских поселений.

12 апреля 2010 года было упразднено Озерковское сельское поселение (поселение) в пользу Угловского.

Населённые пункты 
В Окуловском районе 202 населённых пункта.

Экономика

Основные промышленные предприятия района 
 ООО «Завод Агрокабель»
 ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры»
 ОАО «Угловский известковый комбинат»
 ОАО «Окуловский бумажник»
 Окуловский завод радиодеталей — ООО «ОЗРИ»
 ООО «Окуловская бумажная фабрика»
 ООО «Органик фармасьютикалз»
 ООО «Экосервис»

В 2011 году произведено товаров и выполнено услуг на общую сумму 3,4 млрд руб.

Лесопромышленный комплекс 
 ООО «Производственно-коммерческая благотворительная фирма „ДИВ“»

Добыча, изготовление минеральных и питьевых вод 
 ЗАО «Корпорация „Семь ручьёв“»

Образование

Муниципальные образовательные учреждения 
 7 — дошкольных образовательных учреждения
 8 — общеобразовательных средних школ
 2 — образовательных учреждение типа «начальная школа — детский сад»
 4 — детских музыкальных школы
 детско-юношеский клуб физической подготовки в Окуловке
 Дом молодежи
 Музыкальная школа

Государственные образовательные учреждения 
 Филиал «Боровичского агропромышленного техникума»

Транспорт 
 Территорию района пересекает участок железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, протяженностью 110 км, железнодорожная линия Окуловка — Неболчи, проложенная здесь при обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны в 1941 году и железнодорожная линия Угловка — Боровичи.
 Протяжённость автомобильных дорог — составляет 453 км

Внешние транспортные связи района осуществляются
 по Октябрьской железной дороге
 Москва — Санкт-Петербург;
 Окуловка — Неболочи
 Угловка — Боровичи
 по автодороге Крестцы — Окуловка — Боровичи.

Люди связанные с районом 
 Миклухо-Маклай, Николай Николаевич — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, родился в селе Языково-Рождественское в 1846 году.
 Парфёнов, Дмитрий Георгиевич — Герой России, член экипажа совершившего первый воздушный таран бомбардировщиком в Великой Отечественной войне и первый в истории военной авиации двойной таран воздушной и наземной цели, родился 22 августа 1919 года в деревне Глазово.
 Борейша, Пётр Антонович (1835—1904) — инженер путей сообщения. Похоронен в деревне Перетно на погосте храма Св. Троицы. Могила не сохранилась.
 Васильев, Пётр Михайлович — полный кавалер ордена Славы
 Антоний (Храповицкий) (1863—1936) — митрополит Киевский и Галицкий; первый председатель Архиерейского синода Русской православной церкви заграницей. Богослов, философ, один из основателей Союза русского народа, активный поборник восстановления патриаршества в Русской церкви. Родился в селе Ватагино Крестецкого уезда Новгородской губернии.

Достопримечательности 
 На территории района находится часть Валдайского национального парка.
 В районе около 80 озёр.
 В бассейне реки Перетны находится несколько раннеславянских курганных групп (свыше 100 насыпей) IX—XIII веков, в том числе — укреплённое поселение (летописный «град») новгородских словен Малые Полищи.
 В нижнем течении Мсты в урочище Кобылья Голова между деревнями Полосы и Самокража находится грунтовой средневековый могильник. На поселении Кобылья Голова известны постройки с применением столбовой техники при возведении кровли, такие же, как на поселениях второй половины I тысячелетия Старая Ладога, Городок на Ловати, Съезжее, Жабино.
 Церковь Святой Троицы в Язвищах — региональный памятник архитектуры в ныне не существующем погосте Язвищи.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Окуловского муниципального района  
 Сведения на сайте областной администрации
 География и бюджет района 
 О районе